Le Terme del Foro possono riferirsi a:

Terme del Foro di Cuma;
Terme del Foro di Ercolano;
Terme del Foro di Ostia;
Terme del Foro di Pompei.